O Novo Basquete Brasil de 2010–11 foi uma competição brasileira de basquete organizada pela Liga Nacional de Basquete. Foi a terceira edição do campeonato organizado pela LNB, com a chancela da Confederação Brasileira de Basketball. Este torneio, é totalmente organizado pelos clubes participantes. O NBB serve como competição classificatória para torneios internacionais, como a Liga das Américas, a Liga Sul-Americana de Basquete e o Torneio InterLigas de Basquetebol.

Regulamento 
A forma de disputa segue um modelo semelhante adotado pela NBA e dos países da Europa. A competição iniciou no dia 29 de outubro de 2010 sendo disputada com 15 equipes participantes jogando entre si, em turno e returno na fase de classificação. Ao final dos dois turnos as quatro melhores equipes se classificam para a segunda fase automaticamente, já as equipe que terminarem entre o 5° e o 12° lugar vão participar dos playoffs classificatórios para definir as outras quatro equipes na segunda fase, as oitavas-de-final em melhor de cinco partidas, avança para a próxima fase quem vencer três jogos.

Participantes 
  Vivo/Franca
  Paulistano/Amil
  Lupo/Araraquara
   
  Itabom/Bauru
  São José/Unimed/Vinac
  Pinheiros/SKY
  Winner/Limeira
 ‎ 
  CECRE-Vitória
  ‎Cetaf/Vila Velha/Garoto/BMG
 UniCEUB/BRB/Brasília
  Araldite/Joinville BA
   Interforce/Minas
  Unitri/Uberlândia/Universo

Primeira fase

Classificação 

 *O Minas perdeu 3 (três) pontos de acordo com punição imposta pelo STJD e perdeu sua colocação para o .

Confrontos 
 Para ler a tabela, a linha horizontal representa os jogos da equipe como mandante. A coluna vertical indica os jogos da equipe como visitante.

Playoffs

Oitavas de final

Série 1 

O Bauru está classificado e enfrentará o Flamengo nas quartas-de-final.

Série 2 

O Uberlândia está classificado e enfrentará o  Lobos Brasília nas quartas-de-final

Série 3 

O São José está classificado e enfrentará o Franca nas quartas-de-final

Série 4 

O Joinville está classificado e enfrentará o Pinheiros nas quartas-de-final

Chave

Premiação

Ligações externas 
Site Oficial da LNB

Novo Basquete Brasil
Basquetebol de 2010 no Brasil
Basquetebol de 2011 no Brasil